Edgar Hernández (ur. 1977) – meksykański lekkoatleta, chodziarz
 Edgar Hernández (ur. 1982) – meksykański piłkarz, bramkarz